

Australie
 Lilyvale (Queensland)

Royaume Uni
 Lilyvale (The Rocks)